Maizières est le nom de plusieurs communes françaises :
 Maizières, dans le Calvados
 Maizières, dans la Haute-Marne
 Maizières, en Meurthe-et-Moselle
 Maizières, dans le Pas-de-Calais
 Maizières, dans la Haute-Saône
 Maizières, en Côte-d'Or

 Maizières-la-Grande-Paroisse, dans l'Aube
 Maizières-lès-Brienne, dans l'Aube
 Maizières-lès-Metz, en Moselle
 Maizières-lès-Vic, en Moselle
 Maizières-sur-Amance, dans la Haute-Marne

Voir aussi 
 
 
 

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France